Су-37 (по кодификации НАТО: Flanker-F — «Фланкер-Ф») — экспериментальный сверхманевренный истребитель четвёртого поколения с передним горизонтальным оперением (ПГО) и двигателями с УВТ. Создан на базе истребителя Су-27М. 

Первый полёт Су-37 с двигателями УВТ состоялся 2 апреля 1996 года, его выполнил лётчик-испытатель Евгений Фролов. Единственный лётный экземпляр (заводской шифр самолёта Т10М-11, б/н 711), построенный ещё в конце 1993 года, разбился в одном из испытательных полётов 19 декабря 2002 года, когда на нём стояли обычные двигатели без УВТ, для отработки других систем. Программа прекращена.

Параллельно, с учётом наработанного, реализовывалась программа по созданию самолёта Су-35 с двигателями АЛ-41Ф1С с УВТ (первый полёт 19 февраля 2008 года, поставка первых 12 самолётов 12 февраля 2014 года).

Основные отличия от Су-27М 
 основное отличие — установка двигателей с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП (разработанных в НПО «Сатурн»), именно это и позволило достичь высоких маневренных характеристик;
 соответствующие доработки систем управления самолётом;
 новое информационно-управляющее поле кабины лётчика: четыре крупноформатных жидкокристаллических цветных (в отличие от Су-27М, где индикаторы монохромные) многофункциональных индикатора и широкоугольный индикатор на лобовом стекле;
 усовершенствованная оптико-электронная прицельная система истребителя, включающая тепловизор, совмещённый с лазерным дальномером-целеуказателем;
 Ручка управления самолётом (РУС) находится не по центру, между ног, а является джойстком на правой консоли, по образу и подобию F-16.
При создании Су-27М и Су-37 использованы новые алюминиево-литиевые сплавы, значительно расширено применение композиционных материалов по сравнению с Су-27. Для самолёта разработано новое крыло с увеличенной относительной толщиной, позволяющее разместить больший объём топлива.

В ходе лётных испытаний самолёт Су-37 продемонстрировал уникальные манёвренные возможности. Впервые были отработаны новые манёвры, связанные с выходом на сверхбольшие углы атаки и околонулевые скорости:
 разворот в плоскости симметрии на 360° («Чакра Фролова»);
 форсированный (за время, меньшее 10 секунд) боевой разворот;
 поворот на вертикали;
 «Кобра» с углами атаки 150—180°;
 «Колокол»;
 переворот с потерей высоты до 300—400 м.

Иными словами, в ближнем воздушном бою Су-37 может развернуться практически «на месте», в то время как его противнику придётся совершать широкий разворот.

Конструкция 
Су-37 выполнен по схеме неустойчивый интегральный триплан, сочетающей нормальную аэродинамическую схему с передним горизонтальным оперением.

 Аэродинамические усовершенствования, применённые на самолёте, позволили добиться снижения нагрузок на фюзеляж и корневые части крыла, что обеспечило достижения перегрузки в 10 g без усиления конструкции планера.

 Переднее горизонтальное оперение (ПГО) способно отклоняться в диапазоне углов -50/+10 градусов. При помощи ПГО возможно управление степенью неустойчивости самолёта, которая меняется в зависимости от нагрузки на внешних узлах подвески. При полётах на малой высоте в турбулентной атмосфере ПГО является пассивным демпфером продольных колебаний и тряски, что повышает безопасность полёта и увеличивает комфорт, а, следовательно, повышает боеспособность лётчика в условиях болтанки. Применение ПГО улучшило устойчивость и управляемость самолётом на больших углах атаки и практически полностью удалось устранить тряску, сильно затрудняющую пилотирование и прицеливание.

 Горизонтальное оперение представляет собой дифференциально отклоняемый стабилизатор, каждая консоль которого имеет собственный быстродействующий электрогидравлический привод.

 Вертикальное оперение истребителя имеет большую высоту и хорду по сравнению с Су-27. Кессоны килей, выполненные из углепластика, являются топливными баками.

 Силовая установка - два двигателя ТРДДФ АЛ-31ФП, мощностью 14500 кгс каждый, двигатель  оснащён устройством управления тяги канала тангажа. От двигателя отходит цифровая электронная система управления, интегрированная с системой управления всего самолёта. Благодаря рассогласованию направления тяги левого и правого двигателей, через систему управления вектором тяги, возможно пилотирование самолётом в плоскостях рыскания и тангажа. На самолёте установлена убирающаяся штанга  топливоприёмника системы  дозаправки в полёте.
 Управление - на самолёте используется цифровая электро-дистанционная система управления с четырёхкратным дублированием (трёхкратно по боковым каналам) - ЭДСУ. Система поддерживает управление всех рулевых поверхностей и отклонение вектора тяги. При этом безопасность полёта автоматическая, поскольку контролируется ограничением перегрузок в сочетании полётного режима и массы. На самолёте дополнительно установлен механизм автоматизированного выхода из штопора.
БРЭО - бортовое радиоэлектронное оборудование - включает системы, использующие элементы искусственного интеллекта и обеспечивает упреждающее поражение воздушных целей, вне зависимости от габаритов, на дистанциях, гарантирующих возможности ответного удара противника. Су-37 способен обнаружить истребитель противника на расстоянии от 80 до 100 километров. Установленная РЛС осуществляет процесс одновременного обнаружения 15 воздушных целей и управление 6 ракетами класса "воздух-воздух". В состав усовершенствованной оптико-электронной системы прицеливания истребителя входят телевизор и дальномер целеуказатель. Бортовая радиолокационная станция (БРЛС) совмещена с оптико-локационной системой и подключена к усовершенствованному нашлемному прицелу. Они объединены в единый комплекс. Для проведения групповых операций на самолёт установили защищённую автоматическую систему передачи данных о противнике. Она способна координировать все действия группового боя. 

Оборонный комплекс истребителя состоит из оптических датчиков, предупреждающих пилота об атакующих ракетах, новой станции радиотехнической разведки, систем активного подавления, работающие в оптическом и радиолокационных диапазонах, и устройства постановки пассивных инфракрасных и радиолокационных помех. 

Автоматизированы все этапы полёта, включая боевое применение по воздушным целям, атаки наземных объектов без входа в зону ПВО противника, противодействие радио- и опто-электронным средствам радио-электронной борьбы (РЭБ). По информации, поступающей от навигационной системы, система автоматического управления (САУ) решает задачи полёта по маршруту с облётом запрограммированных промежуточных пунктов маршрута, возврата на аэродром, предпосадочного маневрирования и захода на посадку до высоты 60 м. Имеется режим автоматического управления полётом на предельно малой высоте, с обходом или облётом наземных препятствий. 

 Вооружение самолёта подразделяется стрелково-пушечное, управляемое ракетное класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", неуправляемое ракетное и бомбардировочное. Стрелково-пушечное - встроенная автоматическая скорострельная одноствольная пушка калибра 30 мм, с боекомплектом 150 патронов. Ракетное и бомбардировочное вооружение размещается на авиационных пусковых и катапультных устройствах, а также на  балочных держателях, подвешиваемых под консолями крыла, под законцовками крыла, под гондолами двигателей и под центропланом, всего 12 точек. Общая масса вооружения 8000 кг.

Возможности 
Технические решения, реализованные в конструкции истребителя, обеспечивают:
 возможность нанесения предупреждающих ударов по любому воздушному противнику (в том числе и малозаметному самолёту);
 многоканальность и алгоритмическую защищённость всех информационных и прицельных систем;
 атаку наземных целей без входа в зону ПВО малой и средней дальности;
 маловысотный полёт с огибанием рельефа;
 автоматизированные групповые действия по воздушным и наземным целям;
 противодействие радиоэлектронным и оптико-электронным средствам противника;
 автоматизацию всех этапов полёта и боевого применения;
 дозаправку в воздухе: самолёт оснащён убирающейся штангой топливоприёмника.

Тактико-технические характеристики

Технические характеристики 
 Экипаж: 1 человек
 Длина: 22,183 м
 Размах крыла: 14,698 м
 Высота: 6,35 м
 Площадь крыла: 63,5 м²
 Шасси: 3-точечное
 Масса пустого: 18500 кг
 Нормальная взлётная масса: 25670 кг
 Максимальная взлётная масса: 34000 кг
 Двигатель: 2 × ТРДДФ АЛ-31ФП с управляемым в вертикальной плоскости вектором тяги
 Тяга:
 на форсаже: 2 × 12500 кгс 
 Тяговооружённость:
 при нормальной взлетной массе: 1,09 кгс/кг
 при максимальной взлетной массе: 0,82 кгс/кг

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость на большой высоте: 2500 км/ч (М=2,35)
 Максимальная скорость у земли: 1400 км/ч 
 Дальность полёта: 4000 км
 Боевой радиус: 800 км 
 Практический потолок: 18 000 м
 Нагрузка на крыло:
 при нормальной взлетной массе: 404 кг/м²
 при максимальной взлетной массе: 535 кг/м²
 Максимальная эксплуатационная перегрузка: +9 G

Вооружение 
 Встроенная пушка: ГШ-30-1
 Боевая нагрузка: до 8000 кг
 Точки подвески: 12
 Подвесное вооружение: 
 Р-77
 Р-27
 Р-60
 Р-73
 Х-31
 Х-29
 Авиабомбы и кассеты весом до 500 кг

Также на узлах внешней подвески размещаются подвесные топливные баки и различное вооружение, (а также спец. контейнеры с аппаратурой РЭБ, или разведаппаратурой) общей массой до 8000 кг. Всего возможно более 70 вариантов внешней подвески, включающих ракеты класса «воздух-воздух» малой, средней и большой дальности, ракеты «воздух-корабль», «воздух-РЛС» и «воздух-поверхность», а также бомбы и бомбовые кассеты весом до 500 кг.

Демонстрации и выставки 
Су-37 активно демонстрировался на различных российских (МАКС начиная с 1997 и до 2002 года) и международных выставках.

Авария Су-37 
19 декабря 2002 года в лентах информационных агентств прошло сообщение, что Су-35 (он же Су-27М) потерпел аварию в 80 км от аэродрома Раменское. Лётчик-испытатель Юрий Ващук благополучно катапультировался.

Позже информационное агентство NEWSru.com сообщило, что потерян был самолёт Су-37 с бортовым номером 711. Эта информация противоречит информации, предоставленной начальником пресс-службы Минобороны РФ полковником Николаем Дерябиным, который указал на потерю самолёта Су-35 (он же Су-27М).

Путаница в сообщениях, возможно, была вызвана тем обстоятельством, что Су-37 является модификацией Су-27М (Су-35 — его неофициальное название), на которую устанавливались двигатели с УВТ. А так как на момент аварии с Су-37 были сняты двигатели с УВТ и заменены на серийные АЛ-31Ф от Су-27М, то, по мнению некоторых экспертов, он являлся самолётом Су-35 (Су-27М).

Модели 
В России наиболее известной является модель фирмы «Звезда» в масштабе 1:72

Интересные факты 
Поворотные сопла позволяют Су-37 разворачиваться вокруг хвоста и делать поворот при этом на 360°.
Применение автоматизации с элементами искусственного интеллекта позволяет выбирать цели и управлять боем в составе группы и применять необходимую тактику.
 Упоминается в художественном фильме 2005 года «Стелс».
 «Flanker F» — название первого российского гиперкара, созданного автогонщиком Сергеем Кабаргиным.

См. также 
 Су-35
 Су-35С

Ссылки 
Су-37 Терминатор // airwar.ru
 КБ «Сухой» создает «Терминатора» с искусственным интеллектом (ФОТО) // Newsru.com

Примечания 

Самолёты Сухого
Реактивные истребители России
Двухдвигательные реактивные самолёты
Неосуществлённые проекты советской военной авиации
Предсерийные самолёты и прототипы